Pap Tibor
 Pap Tibor (1860–1914) jogakadémiai igazgató-tanár, jogász, lapszerkesztő, szociológus
 Pap Tibor (1921–1976) jogász, egyetemi tanár

Papp Tibor
 Papp Tibor (1909–1986) Kossuth-díjas hídépítő mérnök
 Papp Tibor (1917–2004) operaénekes, műkedvelő csontfaragó
 Papp Tibor (1936–2018) író, költő, műfordító
 Papp Tibor (1944) ökölvívó
 Papp Tibor (1944–2011) erdélyi magyar költő, zenekritikus
 Papp Tibor (1947–2003) eszperantista, szerkesztő, mozgalomszervező
 Papp Tibor (1950) hegedűtanár
 Papp Tibor (1970) költő, lapszerkesztő